Hänninen ist der Familienname folgender Personen:
 Harri Hänninen (* 1963), finnischer Leichtathlet
 Jaakko Hänninen (* 1997), finnischer Radrennfahrer
 Janne Hänninen (* 1975), finnischer Eisschnellläufer
 Juho Hänninen (* 1981), finnischer Rallyefahrer
 Katariina Hänninen (* 1982), finnische Popsängerin
 Kauko Hänninen (1930–2013), finnischer Ruderer
 Kirsi Hänninen (* 1976), finnische Eishockeyspielerin
 Pertti Hänninen (* 1941), finnischer Fußballspieler